Kriens steht für:

 Kriens, Schweizer Stadt im Kanton Luzern

Kriens ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Kriens (1930–2014), deutscher Mediziner
 Otto Gustav Adolf Kriens (1873–1930), niederländischer Landschafts- und Genremaler sowie Zeichner und Radierer